Сборная Германии по футболу приняла участие в чемпионате мира 1974 года в восьмой раз в своей истории. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире.

В финальной части немцы заняли второе место в своей группе и успешно вышли из неё. С первого же места во второй раунд вышла сборная ГДР. Тогда западные немцы единственный раз в своей истории встретились на поле с восточными немцами (ГДР одержала победу со счётом 1:0).

Во втором раунде западные немцы с первого места вышли в финал, который стал для них победным. Тем самым, сборная повторила успех чемпионата мира по футболу 1954 года.

Позже немцы ещё два раза становились чемпионами мира: в 1990 и 2014 годах. Также Германия пропустила отбор на чемпионат мира 1978 года, поскольку по правилам ФИФА тех лет чемпион автоматически квалифицировался на следующий мундиаль.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 1974

Чемпионаты мира 1974 и 1982 
Заявки на чемпионат мира 1974 года:
 
 

Заявки на чемпионат мира 1982 года:
 
 

6 июля 1966 года на Конгрессе ФИФА в Лондоне были выбраны места для проведения сразу двух турниров: Германия выиграла у Испании право на проведение чемпионата мира 1974 года (10-го по счёту), а затем, следуя правилам ФИФА при выборе стран-хозяев, отозвала заявку на чемпионат 1982 года (12-го по счёту), автоматически отдав Испании право на проведение этого турнира.

Итоги:

1974:
 
  отказалась в пользу ЧМ-1982

1982:
 
  отказалась в пользу ЧМ-1974

Отборочный турнир

Финальная часть

Первый раунд

Группа 1

Второй раунд

Группа B

Финал

Состав сборной Германии на чемпионате мира 1974

ФРГ

Примечания 

1974
Германия